Алекса́ндр Аки́мов: 
 Акимов, Александр Евгеньевич (род. 1972) — советский и российский футболист; тренер.
 Акимов, Александр Егорович (род. 1927) — советский инженер, военный, спортсмен.
 Акимов, Александр Иванович (1895—1965) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Акимов, Александр Иванович (род. 1931) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Акимов, Александр Константинович (род. 1954) — российский государственный деятель.
 Акимов, Александр Петрович (1946—2022) — советский и российский учёный.
 Акимов, Александр Фёдорович (1953—1986) — начальник смены на Чернобыльской АЭС во время аварии.